Thomas Sandell kan avse:

 Thomas Sandell (arkitekt), född 1959
 Thomas Sandell (entreprenör), född 1964